Тук се представят някои от климатичните рекорди на Земята.

Най-сухото място 
Калама, Чили, в пустинята Атакама – средните годишни валежи са 0 мм.

Най-валежното място 
Тутунендо, Колумбия – средните годишни валежи са 11 770 мм.

Рекорден годишен валеж 
Черапунджи, Индия – през 1960 г. годишният валеж е бил 26 470 мм.

Най-ниската измерена температура на Земята, Антарктида 
Измерена на 28 юни 2018 г. в университет в Колорадо, отчитайки -98,6 °C в Полюс на недостъпност, Вернадските планини.

Най-високата измерена температура 
Ал Азизия, Либия, на 13 септември 1922 г. – +58,2 °C. Впоследствие рекордът бива обявен за невалиден, след като бива обявен старият рекорд от 57,5 °C, отчетен в ранчо Фьорнис Крийк, Долината на смъртта, Калифорния, САЩ на 10 юли 1913 г. На 21 юли 2016 г. в Ал-Мутриба, Кувейт е измерена температура от 54 градуса. Същата температура е измерена на 22 юни 1942 г. и в кибуца Тират-Цви, Израел, както и в Ахваз, Иран на 29 юни 2017 г. В историческия град Тимбукту, Мали е измерена температура - 55 °C. Също толкова е измерено и на 7 юли 1931 г. в Кебили, Тунис, както и в Бербера, Сомалия и в Оман. В град Сонгея, Танзания е измерена температура от 56 °C. Най-високата измерена някога температура обаче е в Джибути (по-рано Територия на афари и иси) от 64 °C (Политическа карта на света 1:35 000 000, КАБ-Главно управление по геодезия, картография и кадастър, проектирана и отпечатана от КИПП по Картография-София, 1976 г., Второ издание 1979 г.).

Метеорология
Рекорди